Школска чесма је појам са више значења:

 Школска чесма или Ђачка чесма (Београд)
 Школска чесма (Нишка Бања)